Saia (o twill) – nella terminologia tessile, tessuto di un'armatura tessile
Saia o Saja – tipo di sistema idrico importato in Occidente dagli ingegneri musulmani di Sicilia nel IX secolo, derivato dalle condotte romane e persiane
 Scuola archeologica italiana di Atene – ente italiano di ambito archeologico
 Società azionaria imprese autoservizi – società un tempo operante nel campo dei trasporti pubblici automobilistici, la cui attività è stata parzialmente ereditata da SAIA Trasporti
Maurizio Saia – politico italiano
Antonio Saia – politico italiano
Saia – cognome derivato dal cognome Isaia

Pagine correlate 
 Saya